NGF steht für:
 Nationaler Garantiefonds Schweiz, eine Schweizer Einrichtung zur Deckung von Versicherungsschäden im Straßenverkehr
 Nerve Growth Factor, in der Neurophysiologie, siehe  Nervenwachstumsfaktor
 Netto-Grundfläche, im Baugewerbe / der DIN 277
 Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion, Filmproduktionsgesellschaft in Wien
 Marine Corps Air Station Kaneohe Bay (IATA-Code), Militärbasis bei Kāneʻohe, Hawaii

ngf steht für:
 Trans-Neuguinea-Sprachen (ISO-639-5-Code), Sprachengruppe

NGF